Суходо́л — село Суходольского сельсовета Краснинского района Липецкой области.

Соединено автомобильными дорогами с селом Никольское и деревней Сотниковские Выселки.

По данным 1866 года — «сельцо владельческое Суходол (Дубовицкого), при пруде, 19 дворов». Название дано по местоположению в суходоле — большой балке без постоянного водотока . Здесь начинается небольшая степная речка — приток реки Палёнки.

Раньше село было центром Суходольского сельсовета, но позже (вероятно, в конце XX века) передало эти функции селу Решетово-Дуброво.

В селе находился одно из важнейших предприятий Краснинского района — СХПК «Красное поле».
Между сёлами Суходол и Никольское расположен Природный Парк Олений

Население

Известные жители 
В селе бывал великий русский писатель И. А. Бунин. Он написал в 1911 году одноимённую прозаическую поэму  «Суходол» о былой мрачной русской жизни в усадьбе этого села.

Известные уроженцы 
В селе родился Герой Советского Союза командир батальона В. А. Сапрыкин.

Примечания

Ссылки 
 Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина.  Повесть И.А.Бунина «Суходол» 

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)